La Copa del Mundo de Rugby 7 de 2022 fue la octava edición de la Copa Mundial de Rugby 7 para los hombres y la cuarta para las mujeres. 

Fue organizado por la World Rugby.

El torneo se disputó en Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

Elección de la sede 

World Rugby confirmó un récord de 11 uniones interesadas en la organización de la copa mundial de rugby 7 de 2022, las uniones interesadas tenían como plazo hasta el 16 de julio de 2019 para entregar la documentación necesaria.

La decisión sobre la sede elegida fue entregada el 29 de octubre de 2019, siendo la candidatura de Sudáfrica la elegida.

Países interesados

Clasificados

Hombres 
 Los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo de Rugby 7 de 2018 obtuvieron la clasificación directa para la edición 2022.

Mujeres 
 Los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo de Rugby 7 de 2018 obtuvieron la clasificación directa para la edición 2022.

Masculino

Ronda 1

Clasificación del 21.º al 24.º

Bowl 
Definirá los puestos del 17.º al 20.º

Clasificación del 13.º al 16.º

Challenge Trophy 
Definirá los puestos del 9.º al 12.º

Clasificación del 5.º al 8.º

Cuadro principal

Femenino

Clasificación del 13.º al 16.º

Challenge Trophy 
Definirá los puestos del 9.º al 11.º

Clasificación del 5.º al 8.º

Cuadro principal

Véase también 

 Copa del Mundo de Rugby
 Rugby 7
 World Rugby

Referencias 

2022
Rugby en 2022
Rugby 7
Sudáfrica en 2022
Competiciones deportivas mundiales celebradas en Sudáfrica
Rugby en Sudáfrica
Deporte en Ciudad del Cabo